Die 1. Liga Kobiet 2003/04 war die 25. Auflage des polnischen Frauenfußballwettbewerbs, der 1. Liga Kobiet. Meister wurde der Titelverteidiger KS AZS Wrocław. Aufsteiger aus der zweiten Liga waren Cisy Nałęczów, Podgórze Kraków und Luboński KS.

Abschlusstabelle

Relegation 
Die Relegation zwischen dem Achten der 1. Liga Kobiet und dem drittplatzierten Verein der Aufstiegsrunde wurde am 26. und am 30. Juni 2004 ausgetragen.

|}

Weblinks 
 Tabelle und Resultate auf 90minut.pl (polnisch)

Einzelnachweise 

2003 04
Fußballsaison 2003/04